In fisica, il baricentro è sinonimo di centro di massa.

 In geometria, il baricentro di una figura X n-dimensionale in uno spazio euclideo n-dimensionale è l'intersezione di tutti gli iperpiani che dividono X in due parti di misura identica.
 In musica, i Baricentro sono un gruppo musicale progressive rock.

Altri progetti